Петр Нечас (чеськ. Petr Nečas; нар. 19 листопада 1964, Угерске Градіште, Злінський край, Чехословаччина) — чеський політик.
 Яромир Нечас (1888—1944) — чеський політик.
 Радім Нечас (чеськ. Radim Nečas, нар. 26 серпня 1969, Валтіце) — чехословацький, а потім чеський футболіст.